Emu (pasăre) care face parte din ordinul Struthioniformes
Emu Plains, New South Wales, suburbie în Sydney , Australia
Emu Heights, New South Wales,  suburbie în Sydney , Australia
Abrevieri EMU
Electrical Multiple Unit, 
Economic and Monetary Union,
Extravehicular Mobility Unit, 
Eastern Michigan University